Kindred peut désigner :

Patronyme 

  (1980-), nageuse paralympique galloise ;
 Jeff Patrick Kindred ou Parker Kindred (?-?), musicien américain.

Toponyme 

 Kindred (1980-), ville du Dakota du Nord.

Œuvres

Télévision 
 Kindred : le Clan des maudits () est un feuilleton télévisé américain ;
 , titre du troisième épisode de la deuxième saison de la série télévisée Heroes ;
 Kindred  minisérie américaine diffusée en 2022.

Cinéma 
 Kindred of the Dust est un film muet américain réalisé par Raoul Walsh et sorti en 1922 ;

Musique 
 , titre du troisième album du groupe Passion Pit ;

Jeux vidéo 
 NyxQuest: Kindred Spirits (annoncé sous le titre Icarian: Kindred Spirits) est un jeu vidéo ;
 Police Quest III: The Kindred est un jeu d'aventure ;
 Kindred, personnage du jeu League of Legends.

Sculpture 
 Kindred Spirits est une sculpture située dans le parc Bailic à Midleton, en Irlande.

Littérature 

Kindred est un roman d'Octavia Butler paru en 1979, paru aux éditions Dapper en 2000 sous le titre Liens de sang et traduit en français par Nadine Gassie

Autres 
 Kindred Healthcare Incorporated (NYSE : KND) est une société américaine publique de soins de santé classée ;
 , appellation des groupes de vénération des divinités chez les  (mouvement religieux) ;
  (1901-1949), architecte et artiste américain.

Patronyme anglais